Bixi bezeichnet:

 Bixi (Nanjian), chinesische Gemeinde im Kreis Nanjian
 Bixi (Mythologie), eine Figur aus der chinesischen Mythologie
 Bixi (Fahrradverleihsystem), ein Fahrradverleihsystem aus Kanada